Boreogomphodon es un género extinto de cinodonte traversodóntido que vivió durante el Triásico Superior (Carniense) en el este de Estados Unidos. Sus fósiles se han hallado en la Formación Turkey Branch en Virginia.

Descripción e historia 
Boreogomphodon jeffersoni fue nombrado en 1990. Sus dientes y huesos craneales son los fósiles de tetrápodo más comúnmente hallados en la Formación Turkey Branch. Boreogomphodon se distingue de otros traversodóntidos como el género africano Luangwa y el suramericano Traversodon basándose en sus dientes postcaninos. Muchos traversodóntidos tenían dientes postcaninos con dos cúspides, pero Boreogomphodon fue el primer traversodóntido hallado con tres cúspides en dichos dientes. Tenía una sola cúspide en el lado del diente postcanino superior enfrentado al labio, con una superficie aplanada extendiéndose afuera de este. El traversodóntido Arctotraversodon de la Formación Wolfville de Nueva Escocia es similar a Boreogomphodon al tener también tres cúspides en sus postcaninos inferiores, pero estos son más anchos en relación con su longitud que los de Boreogomphodon.

Los especímenes de Boreogomphodon probablemente representan individuos juveniles debido a su pequeño tamaño. El hocico es corto, aunque grande, y presumiblemente los ejemplares maduros tenían hocicos más largos. En los especímenes de Boreogomphodon solo hay cuatro o cinco dientes postcaninos. Los traversodóntidos adquirían más de estos dientes al crecer, lo que refuerza la idea de que los individuos de Boreogomphodon no estaban completamente desarrollados. Boreogomphodon también tenía algunos dientes postcaninos cortantes, los cuales no están presentes en los mayores traversodóntidos.

Boreogomphodon tenía varios rasgos primitivos, incluyendo una depresión en el maxilar superior llamada la fosa paracanina en frente del diente canino. Esta fosa proveía de espacio al diente canino inferior cuando la mandíbula se cerraba. Sobre el canino superior en la parte superior del hocico había una pequeña depresión en el maxilar. La punta del hocico está cubierta de agujeros irregulares, una característica única de Boreogomphodon. Cada canino superior tenía una cúspide central grande y un cíngulo dental posterior.

Clasificación 
Boreogomphodon está cercanamente relacionado con Arctotraversodon y Nanogomphodon. Estos tres traversodóntidos norteamericanos forman un clado algo basal dentro de Traversodontidae. A continuación se encuentra un cladograma modificado del análisis de Sues y Hopson (2010) mostrando las relaciones filogenéticas de Boreogomphodon:

Véase también 
 Anexo:Terápsidos

Referencias 

Cynodontia
Sinápsidos del Triásico
Sinápsidos de América del Norte